Турынино — название населённых пунктов:

Россия 
 Турынино — посёлок в составе города Калуга Калужской области.
 Турынино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.